Chiesa di San Francesco Saverio – chiesa di Foggia
Chiesa di San Francesco Saverio – chiesa di Ho Chi Minh (ex Saigon)
Chiesa di San Francesco Saverio – chiesa di Kaunas
Chiesa di San Francesco Saverio – chiesa di Mondovì
Chiesa di San Francesco Saverio – chiesa di Palermo
Chiesa di San Francesco Saverio – chiesa di Parigi
Chiesa di San Francesco Saverio – chiesa di Rimini
Chiesa di San Francesco Saverio – chiesa di Sansepolcro
Chiesa di San Francesco Saverio – chiesa di Trento
Chiesa di San Francesco Saverio alla Garbatella – chiesa di Roma